Večerník oder Vecernik ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Večerník (* 1941), tschechischer Ökonom und Soziologe
 Peter Vecernik (* 1932), österreichischer Basketballspieler